HMS Tigress — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании.

 HMS Tigress (1797) — 12-пушечный вооружённый бриг . Спущен на воду в 1797 году, продан в 1802 году.
 HMS Tigress (1804) — 12-пушечный вооружённый бриг. Спущен на воду в 1804 году, в 1808 году захвачен датчанами.
 HMS Tigress (1808) — 12-пушечный вооружённый бриг, бывший французский Pierre Czar. Захвачен в 1808 году. В 1814 году переименован в HMS Algerine. Продан в 1818 году.
 HMS Tigress (1911) — эскадренный миноносец типа Acheron. Спущен на воду в 1911 году. Продан в 1921 году, разобран в следующем году.

См. также 
 HMS Tiger
 HMS Tigris